The Last of Mrs. Cheyhey puede referirse a:

 The Last of Mrs. Cheyhey, obra de teatro británica, escrita por Frederick Lonsdale, en 1925;
 The Last of Mrs. Cheyhey, película estadounidense de 1929, basada en la obra de teatro, dirigida por Sidney Franklin, con Norma Shearer y Basil Rathbone, en los papeles principales;
 El último adiós a la señora Cheyney (The Last of Mrs. Cheyhey), película estadounidense de 1937, basada en la obra de teatro, dirigida por Richard Boleslawski, con Joan Crawford y William Powell, en los papeles principales;
 La enigmática señora Loverly (The Law and the Lady), película estadounidense de 1951, basada en la obra de teatro The Last of Mrs. Cheyhey, dirigida por Edwin H. Knopf, con Greer Garson y Michael Wilding, en los papeles principales;
 La virtuosa señora Cheney (Frau Cheneys Ende), película alemana de 1961, basada en la obra de teatro The Last of Mrs. Cheyhey, dirigida por Franz Josef Wild, con Lilli Palmer y Carlos Thompson, en los papeles principales.